Franciaország
Romagny, település Haut-Rhin megyében
Romagny, település Manche megyében